Le tournoi de tennis de Perth est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1972 II se dispute du 4 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Evonne Goolagong.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Kazuko Sawamatsu.

Résultats en simple

Parcours 
Sept joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Perth
 Saison 1972 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

dames 1972 II
Perth II
Tennis en Australie en 1972
Tennis en décembre 1972